Pro Evolution Soccer 3 (известная как World Soccer: Winning Eleven 7 в Японии и Winning Eleven 7 International в Северной Америке) — третья игра Konami из серии Pro Evolution Soccer. Это первая игра серии, которая выпущена на ПК.

Особенности 
 Впервые полностью лицензированы «Милан», «Ювентус», «Рома», «Лацио», «Парма» и «Фейеноорд».
 Новый графический движок.
 Улучшен геймплей, управление, физика мяча, анимация.
 В игре нет лицензии на другие клубы, и поэтому, некоторые игроки имеют вымышленные имена. Например, Райан Гиггз назван «Gils».

Команды

Нелицензированные клубы

Лицензированные клубы 
  Милан
  Ювентус
  Рома
  Лацио
  Парма
  Фейеноорд

Международные сборные 
Лицензированные команды.

Азия
  Южная Корея
  Япония

Не лицензированные команды:

1. Частично лицензированные (Лицензированы только игроки):

Европа
  Австрия
  Бельгия
  Дания
  Англия
  Финляндия
  Франция
  Венгрия
  Ирландия
  Италия
  Норвегия
  Польша
  Португалия
  Румыния
  Россия
  Шотландия
  Испания
  Швеция
  Турция
  Украина

Африка
  Камерун
  Египет
  Нигерия
  ЮАР

Америка
  Мексика
  США
  Аргентина
  Бразилия
  Чили
  Парагвай
  Перу
  Уругвай
Азия
  Австралия

2. Полностью не лицензированные команды

Европа
  Болгария
  Хорватия
  Чехия
  Германия
  Нидерланды
  Северная Ирландия
  Сербия и Черногория
  Словакия
  Словения
  Швейцария
  Уэльс

Африка
  Марокко
  Сенегал
  Тунис

Америка
  Коста-Рика
  Ямайка
  Колумбия
  Эквадор

Азия
  Китай
  Иран
  Саудовская Аравия

 Классические сборные

Отзывы 

Игра получила восторженные отзывы.

Примечания

Ссылки 

Компьютерные игры 2003 года
Игры для PlayStation 2
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Симуляторы футбола
Pro Evolution Soccer
Компьютерные игры, разработанные Konami
Компьютерные игры, изданные Konami